Attilio Celant – economista, geografo e accademico italiano
 Germano Celant – storico dell'arte e curatore italiano
 Romolo Celant – calciatore italiano